Cerdanyola del Vallès, municipi del Vallès Occidental
 Cerdanyola (Mataró), barri del municipi de Mataró
 Cerdanyola Club Hoquei, entitat esportiva de Cerdanyola del Vallès dedicada a la pràctica de l'hoquei sobre patins i
 Cerdanyola del Vallès Futbol Club, club de futbol de la ciutat de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
 Estació de Cerdanyola Universitat o Cerdanyola Bellaterra, estació de ferrocarril propietat d'adif al municipi de Cerdanyola
 Estació de Cerdanyola del Vallès, estació de ferrocarril propietat d'ADIF a la població de Cerdanyola del Vallès 
 Sant Julià de Cerdanyola, municipi del Berguedà
 Unió Esportiva Cerdanyola de Mataró, club de futbol del barri de Cerdanyola de la ciutat de Mataró (Maresme)